Тиминская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Тиминская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Тиминская волость — в составе Соликамского уезда Пермской губернии.